Jesica Yocelin Martínez Montiel ( Salamanca, Guanajuato, 10 de febrero de 1997) conocida artísticamente como Yoss Bones, es una cantante, compositora y rapera mexicana que incursiona en géneros como R&B, Hip hop y  pop rock. Es considerada como una joven promesa del rap mexicano siendo reconocida por artistas destacados en el género. Su música se caracteriza por las ideas vanguardista en sus canciones y la interpretación de estas. Forma parte del sello discográfico Alzada Récords.

Trayectoria 
Desde muy temprana edad comenzó a mostrar interés por la música.  Componía y cantaba en lugares locales compartiendo sus canciones. 

En 2018 firmó contrato con Alzada Récords, desde aquí es que comenzó a crecer en su carrera musical. Su primer sencillo fue <<Con Eso Basto>> dando el primer paso para una serie de éxitos como <<Si no estás>>, <<Fuera de mi list>> y colaborando con Hispana, Santa Fe Klan, Neto Peña, Chales Ans y otros artistas del género de rap mexicano siendo la canción «Debo Entender», con Santa Fe Klan y Neto Peña, una de las más escuchadas con más de 500 millones de reproducciones en YouTube. 

Colaboró con la marca de ropa deportiva Adidas en la promoción de su colección  Forum para otoño-invierno 2021 que fue inspirada en la década de los 80´s.  

En septiembre de 2022 se estrenará su primer álbum que tendrá un total de 12 canciones.

Reconocimientos 
En 2019 fue reconocida por Spotify como una de las cantantes más escuchadas en ese año y en enero de 2022 colocada en las pantallas del Times Square como la artista del mes en la playlist “EQUAL” de la misma plataforma.

Referencias 
Mujeres
Raperas
Mexicanas del siglo XXI

Enlaces externos 

 Yoss Bones en Facebook

 Yoss Bones en Instagram